St. Rochus und Sebastian steht für folgende Kirchen im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz:

 St. Rochus und Sebastian (Breidscheid)
 St. Rochus und Sebastian (Insul)

Siehe auch:
 St. Rochus und St. Sebastian (Sollach), Landkreis Miesbach, Bayern